Красимир Стефанов може да се отнася за:
 Красимир Стефанов (р. 1971) – български финансист и политик (депутат)
 Красимир Стефанов (р. 1977) – български волейболист